Бассано-Брешано (, ) — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 1799 человек, плотность населения составляет 200 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 25020. Телефонный код — 030.

Покровителем коммуны почитается святой архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта